Chilomycterus — рід скелезубоподібних риб родини Риби-їжаки (Diodontidae).

Види 
 Chilomycterus
 Chilomycterus affinis Gu: nther, 1870
 Chilomycterus antennatus (Cuvier, 1816)
 Chilomycterus antillarum Jordan & Rutter, 1897
 Chilomycterus atringa (Linnaeus, 1758)
 Chilomycterus geometricus (Bloch & Schneider, 1801)
 Chilomycterus reticulatus (Linnaeus, 1758)
 Chilomycterus schoepfii (Walbaum, 1792)
 Chilomycterus spinosus mauretanicus (Le Danois, 1954)
 Chilomycterus spinosus spinosus (Linnaeus, 1758)

Посилання 
 

Риби-їжаки
Роди риб